Mallia ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Mallia (* 1961), italienischer Astronom und Asteroidenentdecker
 George Mallia (* 1978), maltesischer Fußballspieler

Mallia ist 
 Mallia (Kreta) ist ein Ort auf Kreta mit Ruinen aus der Neupalastzeit der minoischen Kultur.

Siehe auch:
 Malia (Begriffsklärung)